

Кюльхірі — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Кюльхірі — присілок, Красноармійський район, Чувашія